SMS Moltke, a Német Császári Haditengerészet 1877-ben készült hadihajója
SMS Moltke, a Német Császári Haditengerészet 1911-ben hadrendbe állított csatacirkálója